Quorum steht für:

 Quorum (Politik), notwendige Anzahl von Stimmen für die Gültigkeit einer Abstimmung
 Quorum (Informatik), Komponente der Steuersoftware eines Computerclusters zur Wahrung der Datenintegrität bei Teilausfällen
 Quorum Consensus, Verfahren zur Gewährleistung der Datenintegrität bei replizierten Datenbanken, siehe Gewichtetes Votieren
 Quorum (Zeitschrift), kroatische Literaturzeitschrift
 Quorum sensing, chemische Kommunikation unter Einzellern

Siehe auch: